Okręty US Navy o nazwie USS "Justin":
 Pierwszy "Justin" był szkunerem zwodowanym w 1891, który zaopatrywał okręty i bazy US Navy w węgiel.
 Drugi "Justin" (IX-228) był okrętem zaopatrzeniowym typu Liberty, który został zakupiony przez Marynarkę 2 września 1945. Sprzedany na złom 1954.
Justin